Дивізія А 1978—1979 — 61-ий сезон чемпіонату Румунії з футболу. Титул вдруге здобув Арджеш.

Команди

Підсумкова таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Стяуа взяв участь у Кубку кубків 1979—1980 як переможець Кубку Румунії 1978—1979.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Дивізія А на rsssf  

1978—1979
Румунія
Румунія
1978 у румунському спорті
1979 у румунському спорті